BCR Open Romania Ladies 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в столице Румынии - Бухаресте - во время грунтовой серии турниров, располагающейся в календаре между Уимблдоном и US Open Series.

Соревнования проводились 18 — 23 июля.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 59 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу выигрывает свой 2й в сезоне и 8й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Лаура Поус-Тио уступает свой 2й в сезоне и 9й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу выигрывает свой 3й титул в сезоне и 16й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Елена Богдан выигрывает свой 2й титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

Ссылки 

 Официальный сайт

См. также 
 BCR Open Romania Ladies
 Цикл женских турниров ITF 2011
 BRD Năstase Țiriac Trophy 2011

Румыния
Теннис
Июль 2011 года
2011